Полумесяц, как территория, может означать:

 Плодородный полумесяц (термин 1906 года) — регион на Ближнем Востоке (Месопотамия и Левант);
 Золотой полумесяц — район Среднего Востока (Афганистан, Иран и Пакистан);
 Шиитский полумесяц (термин 2004 года) — территория гипотетического влияния шиитов (области Ирана, Ирака и Ливана).